Darshan, darsana of darshana (Sanskriet: darśana) kan verwijzen naar:

darshana, in het hindoeïsme het aanschouwen van een cultusbeeld of icoon door een gelovige ("bhakta"), een handeling waarmee men veronderstelt de gunst van de godheid te verkrijgen
darshana, een school of stroming in de hindoeïstische filosofie
darshana, een concept uit het jainisme: een sublieme visie van het goddelijke
Darshan (1993), een album van de Britse gitarist Robert Fripp
Darshan Jesrani, Amerikaans house-artiest en diskjockey
 Darshan (radio), een Nederlands radioprogramma van de Hindoe-omroep OHM